Walter-Gropius-Schule ist der Name von

 Walter-Gropius-Schule (Berlin), Gemeinschaftsschule im Ortsteil Gropiusstadt des Berliner Bezirks Neukölln
 Walter-Gropius-Schule (Erfurt), berufliches Gymnasium in Erfurt
 Walter-Gropius-Schule (Hildesheim), Berufsbildende Schule Hildesheim